Карау́льная — наименование различных географических объектов в России.

Железная дорога
 Караульная — остановочный пункт Красноярской железной дороги.

Рельеф
 Караульная — гора в Красноярске.
 Караульная — пещера в Красноярске.
 Караульная — гора в Новоуральском городском округе Свердловской области, к западу от Новоуральска.
 Караульная — гора в Новоуральском городском округе Свердловской области, к северо-западу от села Тараскова.
 Караульная — гора в городском округе Ревда Свердловской области.

Реки
 Караульная — река в Емельяновском районе Красноярского края.

Примечания